Сезон 2004/2005 стал для «Ромы» 72-м в Чемпионате Италии. Сезон стал примечателен тем, что руководство сменило за сезон 4-х главных тренеров. Началось все с ухода Фабио Капелло в «Ювентус» и назначением на его место Чезаре Пранделли. Однако он не провёл с командой ни одной игры и ушёл в отставку из-за болезни жены.

На место Пранделли был назначен бывший игрок «волков» немец Руди Фёллер. Однако он тренировал команду меньше месяца, выиграл лишь один матч из шести. Его период запомнился техническим поражением от киевского Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов.

Третьим главным тренером за сезон стал Луиджи Дельнери. Он тренировал команду до марта, однако игра «волков» была на низком уровне: не выход из группы Лиги чемпионов и 7-е место в чемпионате после 28 туров. В итоге он был уволен после разгрома 3:0 от Кальяри в 28 туре.

Последним тренером в сезоне стал бывший игрок и капитан клуба Бруно Конти. Сезон он спасти не смог, и как итог — 8-е место в чемпионате и серебро Кубка Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 6 закреплен за Алдаиром

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

43.200.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

58.710.000

Зима 

0

Общие убытки:43.200.000

Общая прибыль:58.710.000

Разница:15.510.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

2004/2005
Рома